Dominique David (1949-), directeur exécutif de l’Institut français des relations internationales (IFRI) ;
 Dominique David (1960-), auteure de bande dessinée belge ;
 Dominique David (1963-), femme politique française.